Figueirense – squadra di calcio del Brasile che ha sede a Florianópolis
Figueirense – abitanti di Figueira
Figueirense – abitanti di Presidente Figueiredo